Municipio de Peterson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peterson (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Peterson (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.